Гравье де Верженн — французский аристократический род.

Представители 
 Шарль Гравье де Верженн (1719—1787) — Первый министр Франции.
 Жан Гравье де Верженн (1718—1794) — французский дипломат, посол в Швейцарии, младший брат предыдущего.
 Клер Элизабет Жанна Гравье де Верженн (1780—1821) — светская дама, мемуаристка, внучка предыдущего. Известна как мадам Ремюза.